Dorfgrund ist ein geographischer Name und Bestandteil von solchen:

generisch für:
 Dorfgrund, der Kommune gehörende Landfläche im Gegensatz zu solcher in Privatbesitz

speziell für:
 Dorfgrund (Lößnitzgrund), linkes Seitental von Wahndorf, Stadt Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen bis zum Lößnitzgrund, durchflossen vom Wahndorfer Bach; zugleich Name der Talstraße
 Dorfgrund, Talmulde des Dorfgrundbachs bei Welkendorf, Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern

 Dorfgrund, Gewann bei Obereßfeld, Gemeinde Sulzdorf an der Lederhecke, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Dorfgrund, Gewann am Rande von Langnau im Emmental, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

 Dorfgrund, Straße im Stadtteil Wohldorf-Ohlstedt, Hamburg; siehe Liste der Straßen, Plätze und Brücken in Hamburg-Wohldorf-Ohlstedt
 Unterer Dorfgrund, Straße in Pausendorf, Stadtgemeinde Spielberg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Zum Dorfgrund, Straße in Waitzdorf, Stadt Hohnstein, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen